Прапор Перемоги — миргородська районна україномовна газета
 Прапор Перемоги (газета, Калинівка)
 Прапор перемоги (газета, Охтирка)
 Прапор перемоги (газета, Радивилів)
 Прапор перемоги (газета, Луганськ)

Див. також 
 Прапор Перемоги (значення)
 Прапор Перемоги
 Перемога (газета)
 Прапор